Elias se poate referi la:

Nume de persoane
Jacques M. Elias (1844-1923), filantrop evreu, membru al Academiei Române
Elias (wrestler) (1988-), nume de scenă folosit de wrestler-ul american Jeffrey Logan Sciullo, care luptă în WWE.

Prenume de persoane
Elias Canetti (1905–1994)
Elias von Cortona (~1180–1253)
Elias Hügel (1681-1755),
Elias Lönnrot (1802–1884)
Elias von Löwen (1602-1661)

Locuri
Spitalul Universitar de Urgență Elias